Timișoara se poate referi la:

 Timișoara, reședința și cel mai mare oraș al județului Timiș
 Regiunea Timișoara, diviziune administrativ-teritorială în perioada 1950 - 1960
 Zona metropolitană Timișoara, un proiect în derulare pentru crearea unei unități administrative integrate 
 Timișoara, ziar înființat în ianuarie 1990 în Timișoara -   
 Societatea Timișoara -

Vezi și 
 Timiș (dezambiguizare)